Темиско има више значења:

 Темиско (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Темиско, Темиско де лас Палмас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Темиско, Ранчо Темиско (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Темиско (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Темиско (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Темиско (Темиско, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Темиско (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику